Lioudmila Ievguenievna Belooussova (en  et dans la transcription anglaise régulièrement utilisée en français : ), née le  à Oulianovsk et morte le  à Lake Placid, est une patineuse artistique soviétique qui concourait en couple avec Oleg Protopopov.

Biographie

Carrière sportive 

Ils ont gagné deux titres olympiques et ont été plusieurs fois champions d'Europe et du monde. En septembre 1979, pendant une tournée en Europe, ils ont fait défection et demandé l'asile politique à la Suisse .

Palmarès 
Avec son partenaire Oleg Protopopov (1954-1972)

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en novembre 1935
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Oulianovsk
Patineuse artistique soviétique
Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Championne olympique soviétique
Championne olympique de patinage artistique
Championne du monde de patinage artistique
Transfuge soviétique
Décès à 81 ans
Décès en septembre 2017
Décès à Lake Placid (New York)